gazele – małe antylopy
 gazela - inaczej gazel, gatunek poetycki w literaturze Bliskiego i Środkowego Wschodu
 SHL Gazela – marka motocykla
 Gazela – rower marki Romet
 Gazela – marka rosyjskich samochodów dostawczych
 Gazela – radziecko/rosyjski pocisk antybalistyczny z głowicą jądrową
 Gazela (postać biblijna)